Anniceris (filosoof), Oud-Grieks filosoof
Anniceris (geslacht), geslacht van veldsprinkhanen